«Неприкоснове́нный запа́с. Дебаты о политике и культуре» —  выходящий шесть раз в год журнал. Выпускается издательством «Новое литературное обозрение» c 1998 года. Главный редактор – Ирина Прохорова. Шеф-редактор (с 2021 года) – Кирилл Кобрин.

Издание является участником европейской журнальной сети Eurozine.

История 
Начинался как издание, специализировавшееся, прежде всего, на интеллектуальной эссеистике, посвященной острым вопросам общественно-политической и культурной жизни России и мира; со временем развернулся в сторону более строго научного подхода, не теряя живости и насыщенности дискуссий. Уникальность журнала — в сочетании академической основательности публикаций с их доступностью для образованного читателя-неспециалиста. В этом смысле «Неприкосновенный запас» является единственным в своем роде изданием в России.

Стандартный выпуск журнала состоит из двух-трех тематических блоков, перемежаемых постоянными рубриками «Культура политики», «Политика культуры», «Архив НЗ», «Интервью НЗ», «Case Study», «Практики деполитизации», «Политическая теория», «Очерки нравов»; завершает каждый номер библиографический раздел. Издание обычно содержит авторские рубрики Александра Кустарева «Политическое воображаемое», Алексея Левинсона «Социологическая лирика»; Александра Писарева «Обзор российских интеллектуальных журналов». Помимо стандартных, редакция «Неприкосновенного запаса» один-два раза в год готовит тематические выпуски. В 2010-е годы значительный резонанс получили номера, посвященные политике и культуре памяти о блокаде Ленинграда (№ 5-6, 2019), феноменологии нефти (№ 4, 2019), столетию Октябрьской революции (№ 5-6, 2017), антропологии государственных праздников (№ 2-3, 2015), судьбам модерности в современном мире (№ 6, 2014), онтологии, социологии и политике звука (№ 6, 2020). Журнал использует практику приглашения сторонних редакторов как целых номеров, так и отдельных тематических разделов.

           Главный редактор «Неприкосновенного запаса» — Ирина Прохорова, шеф-редактор (с 2021 года) – Кирилл Кобрин. Редакторы – Андрей Захаров, Антон Золотов, Игорь Кобылин. До 2021 года редакторами «НЗ» также были: Михаил Габович (шеф-редактор), Григорий Дашевский, Илья Калинин (шеф-редактор), Андрей Курилкин (шеф-редактор), Александр Носов, Лев Усыскин, Игорь Федюкин. Среди постоянных авторов, помимо ведущих авторских рубрик, – Олег Бэйда, Штефан Вейднер, Татьяна Ворожейкина, Юрий Зарецкий, Леонид Исаев, Александр Кынев, Алексей Макаркин, Ричард Маршалл, Николай Митрохин, Вадим Михайлин, Игорь Петров, Анатолий Рясов, Игорь Смирнов, Оуэн Хэзерли и другие. В «Неприкосновенном запасе» публиковались тексты Йохана Арнасона, Полины Барсковой, Светланы Бойм, Бориса Дубина, Ивана Крастева, Вячеслава Курицына, Марка Липовецкого, Резы Негарестани, Александра Пятигорского, Павла Уварова, Маккензи Уорк, Сергея Ушакина, Марка Фишера, Джеффри Хоскинга, Александра Эткинда.

            «Неприкосновенный запас» много лет организовывал научную конференцию «Малые Банные Чтения» (совместно с Факультетом свободных искусств и наук СПбГУ). С 2011-го по 2019 год журнал в сотрудничестве с Нижегородским центром современного искусства Арсенал реализовывал урбанистический проект «Нижний Новгород: попытка нового описания». Издательство «Новое литературное обозрение» ведет книжную серию «Библиотека журнала “Неприкосновенный запас”». Редакторы серии – Татьяна Вайзер и Арсений Куманьков.

Ссылки 
 Раздел журнала на сайте издательства
 

Журналы на русском языке
Печатные издания, возникшие в 1998 году
Культурологические журналы